Clara-Zetkin-Straße steht für:

 Clara-Zetkin-Straße, Straße in Birkenwerder, siehe Liste der Baudenkmale in Birkenwerder
 Clara-Zetkin-Straße, Straße in Demmin, siehe Liste der Baudenkmale in Demmin
 Clara-Zetkin-Straße, Straße in Erfurt, siehe Liste der Kulturdenkmale in Daberstedt
 Clara-Zetkin-Straße, Straße in Ludwigslust, siehe Liste der Baudenkmale in Ludwigslust
 Clara-Zetkin-Straße, Straße in Quedlinburg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Quedlinburg/Ortsteile #Clara-Zetkin-Straße
 Clara-Zetkin-Straße (Radebeul), Straße in Radebeul
 Clara-Zetkin-Straße, Straße in Tribsees, siehe Liste der Baudenkmale in Tribsees
 Clara-Zetkin-Straße, Straße in Waren (Müritz), siehe Liste der Baudenkmale in Waren (Müritz)

 Clara-Zetkin-Straße, ehemaliger Straßenname in Berlin, siehe Dorotheenstraße (Berlin)

Siehe auch: